

La prima stagione della serie televisiva Eve è stata trasmessa in anteprima negli Stati Uniti d'America dalla UPN tra il 15 settembre 2003 e il 24 maggio 2004.

Collegamenti esterni